Brescia Calcio is een Italiaanse voetbalclub, opgericht in 1911. De club speelt zijn thuiswedstrijd in het Stadio Mario Rigamonti. De afgelopen jaren speelt de club afwisselend in de hoogste twee divisies van het Italiaanse voetbal.

Brescia deed in de loop der jaren van zich spreken door een aantal opmerkelijke aankopen. Zo kwam in 2000 Roberto Baggio de club versterken, totdat hij in 2004 stopte met voetballen. Ook Josep Guardiola speelde een tijdje bij de club. Andrea Pirlo begon zijn profcarrière bij Brescia Calcio en verhuisde in 1998 naar Internazionale.

Erelijst
Coppa dell'Amicizia: 1967
Anglo-Italian Cup: 1993/94
Serie B: 1964/65, 1991/92, 1996/97, 2018/19
Serie C/C1: 1938/39, 1984/85

Eindklasseringen

Resultaten per seizoen

Brescia in Europa
 #R = #ronde, 1/2 = halve finale, F = Finale, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Brescia Calcio

Bekende (oud-)spelers

Trainer-coaches

Externe link
 Officiële website

Italiaanse voetbalclub
Sport in Brescia